

Голеш () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Кайнарджа.
 Голеш () — село в Софійській області. Входить до складу общини Годеч.